Острова́ Циво́льки — группа островов в Карском море в составе архипелага Норденшёльда. Административно относятся к Таймырскому району Красноярского края России.

Самая западная группа островов архипелага. Практически вплотную граничат на востоке с островами Пахтусова, от лежащих к юго-востоку островов Вилькицкого отделены проливом Радзеевского. Лежат довольно плотной группой, расстояние между островами не превышает 5-7 километров. Расстояние с запада на восток — немногим менее 40 километров, с юга на север — около 25 километров. Наивысшая точка островов — 58 метров, находится на острове Красина. Самая южная точка островов Цивольки лежит в 45 километрах от континентальной России. Названы в 1901 году Эдуардом Толлем в честь родившегося в Варшаве Августа Карловича Цивольки — русского исследователя Новой Земли.

 Состав
 Ленин — самый северный остров группы.
 Ермак — неровной формы скалистый остров в северной части островов Цивольки.
 Кучум — малый остров у северо-западного побережья острова Кучум.
 Садко — крупный вытянутый остров в северной части группы.
 Шульца — крупный остров в западной части группы.
 Маметкул — слегка вытянутый остров в центральной части островов Цивольки.
 Витте — пологий малый остров в северо-восточной части группы.
 Ковалевского — малый остров в северо-восточной части группы.
 Укромный — малый остров у северного побережья острова Красина.
 Брандвахта — совсем небольшой остров к западу от острова Красина.
 Красин — крупнейший и самый восточный остров группы.
 Саввы Лошкина — относительно крупный вытянутый остров в центральной части группы.
 Васильева — один из крупнейших островов группы в центральной части островов Цивольки.
 Гряда — малый вытянутый остров у северо-западного побережья острова Васильева.
 Казак — небольшой остров в юго-западной части группы.
 Ледокол — малый пологий остров в южной части группы.
 Макарова — второй по размеру, самый южный и самый западный остров группы.
 Октябрь — небольшой скалистый остров в юго-восточной части группы.

Примечания

Источники 
 
 

 
Острова архипелага Норденшельда